

Geografia 
Esistono più comuni francesi con questo nome

Perthes – Alta Marna
Perthes – Ardenne
Perthes – Senna e Marna

Medicina
Georg Perthes (1869-1927) – Chirurgo tedesco.
Morbo di Perthes – Osteocondrosi della testa del femore.
Test di Perthes – Test di pervietà della vena femorale profonda.